

Мальта — держава у південній Європі
 Мальта — острів у складі Мальтійського архіпелагу
 Мальта — протока між островами Мальта та Коміно

Мальта — місто, штат Айдахо
 Мальта — місто, штат Монтана, адміністративний центр округу Філліпс
 Мальта — місто, штат Нью-Йорк
 Мальта — селище, штат Іллінойс
 Мальта — селище, штат Огайо

Інше 
 Мальта — продукт перетворення нафти
 Мальта — археологічна стоянка